Abdul Fatawu Dauda – calciatore ghanese
 Abiola Dauda – calciatore nigeriano
 Adewale Dauda Wahab – ex calciatore nigeriano
 Chidi Dauda Omeje – calciatore nigeriano
 Mohammed Dauda – calciatore ghanese